Haploskupina E je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina E se vyskytuje v Jižní Asii. Byla zaznamenána v Malajsii a na ostrovu Borneo; vyskytuje se též na pobřeží Papuy Nové Guineje, na Tchaj-wanu, Filipínách a některých ostrovech v Oceánii (Guam).
Haploskupina E byla objevena též mezi domorodými kmeny v Kolumbii. Zde se však jedná o zpětnou mutaci haploskupiny C.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

E